Раджазавр () — род тероподовых динозавров из семейства абелизаврид, живших в конце позднемеловой эпохи (маастрихт). Включает единственный вид — Rajasaurus narmadensis. Описан в 2003 году на основании остатков, собранных в 1983 году в меловых отложениях формации Ламета в Индии. Следует отметить, что еще в 1923 году из тех же отложений были описаны тазовые кости и кости задних конечностей теропода под названием Lametasaurus indicus. В настоящее время кости ламетазавра утеряны, но, вероятно, эти остатки также принадлежали раджазавру.

Раджазавр — крупный абелизавр, до 7—9 метров длиной. Внешне сходен с майюнгазавром. Отличается более длинным черепом, лобный «рог» ниже. Задние конечности, судя по всему, массивнее, чем у карнотавра и майюнгазавра. Судя по всему, самый крупный хищник формации Ламета. Охотился на молодь титанозавров, мог питаться падалью. Сходство абелизавров, найденных в Южной Америке, на Мадагаскаре и в Индии доказывает связь между этими областями Земли в меловую эпоху.

Ссылки 
 http://personal2.stthomas.edu/jstweet/ceratosauria.htm/abelisauridae.htm
 Ceratosauria

Примечания 

Абелизавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2003 году
Фоссилии из меловых отложений Индии